Сучитлан има више значења:

 Сучитлан (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сучитлан (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сучитлан (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сучитлан (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сучитлан (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сучитлан (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сучитлан (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику